Народове́дение:
 Народоведение (также этнография) — наука, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру.
 «Народоведение» — седьмой студийный альбом музыкального проекта «Коммунизм», записанный в апреле 1989 года Егором Летовым и Константином Рябиновым.